Бражино — название населённых пунктов.

 Бражино (Смоленская область) — деревня в Смоленской области России, в Дорогобужском районе.
 Бражино (Донецкая область)  — посёлок городского типа, входит в Снежнянский городской совет Донецкой области Украины.